Tenisový turnaj ATP ABN AMRO World Tennis Tournament 2010 se konal ve dnech 8. – 14. února v nizozemském Rotterdamu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 1 445 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 , Oficiální stránka turnaje

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2010
ATP World Tour 2010